Rio Curmătura (Bârsa)
Rio Curmătura (Costeşti)
Rio Curmătura (Latoriţa)
Rio Curmătura (Muşuleţi)
Rio Curmătura (Sitna)

Desambiguação